Der Russell 2000 ist ein weltweit beachteter Aktienindex für Nebenwerte (Small Caps). In ihm sind die 2000 kleinsten nach Marktkapitalisierung gewichteten US-Unternehmen des Russell 3000 gelistet.

Berechnung 
Der Russell 2000 ist ein Kursindex und repräsentiert zehn Prozent der Marktkapitalisierung  der US-amerikanischen Aktienmärkte. Als Basis dienen die 2000 kleinsten Aktiengesellschaften des Russell 3000. Berechnet wird der Index nach der Wertindex-Formel, die als Messzahl die Gesamtwertveränderung angibt. Der Russell 2000 wird nicht um Dividendenzahlungen bereinigt. Kapitalmaßnahmen wie Aktiensplits haben keinen (verzerrenden) Einfluss auf den Index.

Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen mit Sitz in den USA, die an der  New York Stock Exchange (NYSE), der NYSE Amex (früher American Stock Exchange) und der NASDAQ gelistet sind. Die Gewichtung erfolgt nach der Marktkapitalisierung. Über eine Aufnahme in den Index entscheidet die Investment- und Beratungsfirma  Russell Investment Group. Die Zusammensetzung des Index wird jährlich überprüft. Die Berechnung wird während der NYSE-Handelszeit von 9:30 bis 16:00 Ortszeit (15:30 bis 22:00 MEZ) jede Sekunde aktualisiert.

Geschichte

Historischer Überblick 

Der Russell 2000 wurde 1984 von der Investment- und Beratungsfirma Russell Investment Group entwickelt und bis 1978 zurückgerechnet. Er ist so definiert, dass der Index am 31. Dezember 1986 den Wert 135 angenommen hätte.

Meilensteine in der Entwicklung des Russell 2000 waren der 31. Dezember 1999, als der Index den Handel mit 504,75 Punkten erstmals über der 500-Punkte-Marke beendete und der 6. März 2000, als er mit 601,64 Punkten zum ersten Mal über der Marke von 600 Punkten schloss. Bis 9. März 2000 stieg der Index auf einen Höchststand von 606,05 Punkten, was für ein halbes Jahrzehnt sein Allzeithöchststand blieb.

Das Platzen der Spekulationsblase im Technologiesektor (Dotcom-Blase) hatte auch Auswirkungen auf den Russell 2000. Er fiel bis 9. Oktober 2002 auf einen Tiefststand von 327,04 Punkten. Das war ein Rückgang seit März 2000 um 46,0 Prozent. Der 9. Oktober 2002 bedeutet das Ende der Talfahrt. Ab Herbst 2002 begann der Russell 2000 wieder zu steigen.

Das Hoch vom März 2000 überwand der Index am 5. Mai 2004, als er mit 606,39 Punkten schloss. Er markierte auch in den folgenden Jahren weitere Rekordstände. Am 9. Januar 2006 nahm der Index mit einem Schlussstand von 706,24 Punkten zum ersten Mal die Marke von 700 Punkten. Die 800-Punkte-Marke fiel erstmals am 31. Januar 2007, als der Index mit 800,34 Punkten schloss. Am 13. Juli 2007 beendete der Russell 2000 den Handel bei 855,77 Punkten.

Im Verlauf der internationalen Finanzkrise, die im Sommer 2007 in der US-Immobilienkrise ihren Ursprung hatte, begann der Index wieder zu sinken. Am 9. Oktober 2008 schloss er mit 499,20 Punkten erstmals seit dem 30. September 2003 unter der Grenze von 500 Punkten. Auf den tiefsten Stand seit dem 16. Oktober 1998 fiel der Russell 2000 am 9. März 2009, als er den Handel mit 343,26 Punkten beendete. Seit dem Höchststand vom 13. Juli 2007 entspricht das einem Rückgang um 59,9 Prozent.

Der 9. März 2009 bedeutete das Ende der Talfahrt. Ab dem Frühjahr 2009 war der Börsenindex wieder auf dem Weg nach oben. Bis zum 29. April 2011 stieg er um 152,1 Prozent auf einen Schlussstand von 865,29 Punkten. Die Abschwächung der globalen Konjunktur und die Verschärfung der Eurokrise führten zu einem Kurseinbruch des Aktienindex. Am 3. Oktober 2011 beendete das Kursbarometer den Handel bei 609,49 Punkten und damit um 29,6 Prozent tiefer als fünf Monate zuvor.

Die Ankündigung neuer Anleihekaufprogramme der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank in grundsätzlich unbegrenztem Umfang führte zu einer Erholung der Kurse am Aktienmarkt. Die monetären Impulse spielten eine größere Rolle bei der Kursbildung als die weltweite Wirtschaftsabkühlung und die Lage der Unternehmen. Am 17. Januar 2013 markierte der Russell 2000 mit einem Schlussstand von 890,36 Punkten ein Allzeithoch. Der Gewinn seit dem Tiefststand am 3. Oktober 2011 beträgt 46,1 Prozent.

Ende 2019 hatte sich der Index auf mehr als 1.600 Punkte nahezu verdoppelt.

Höchststände 
Die Übersicht zeigt die Allzeithöchststände des Russell 2000.

Meilensteine 
Die Tabelle zeigt die Meilensteine des Russell 2000 seit 1986.

Die besten Tage 
Die Tabelle zeigt die besten Tage des bis 1978 zurückgerechneten Russell 2000.

Die schlechtesten Tage 
Die Tabelle zeigt die schlechtesten Tage des bis 1978 zurückgerechneten Russell 2000.

Jährliche Entwicklung 
Die Tabelle zeigt die jährliche Entwicklung des bis 1978 zurückgerechneten Russell 2000.

Siehe auch 
 Russell 1000
 Russell 3000

Weblinks 
 Index bei Russell Investments
 Index bei Bloomberg
 Index bei Yahoo

Einzelnachweise 

Aktienindex (Vereinigte Staaten)